Märzing ist der Name folgender Orte:

 Märzing (Eging am See), Ortsteil von Eging am See, Landkreis Passau, Bayern
 Märzing (Gemeinde Rohrbach-Berg), Ortschaft von Rohrbach-Berg, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich